La princesse Notburga de Bavière (en allemand, Notburga Karolina Maria Prinzessin von Bayern), née le  à Munich, et morte le  à Munich , cinquième fille et neuvième des treize enfants de Louis III de Bavière et de Marie-Thérèse de Modène, est un membre de la Maison de Wittelsbach.

Biographie 

La princesse Notburga de Bavière est morte cinq jours après sa naissance.

Ascendance

Notes et références 

Naissance en mars 1883
Naissance à Munich
Décès en mars 1883
Décès à Munich
Maison de Wittelsbach
Décès avant 1 an
Naissance dans le royaume de Bavière
Décès dans le royaume de Bavière
Princesse de Bavière du XIXe siècle